Alexander Keyserling – geologo, paleontologo e botanico tedesco
 Arnold Keyserling – filosofo e teologo tedesco
 Hermann Graf Keyserling – filosofo e naturalista estone tedesco

Pagine correlate
Von Keyserling